Ještěd – szczyt w Sudetach
 Ještěd – kompleks skoczni narciarskich w Libercu
 Ještěd K120
 Ještěd K90